Инфраструктурная корпорация AEON (AEON Corporation, Корпорация АЕОН) — частная международная инвестиционная группа.

Руководство 
Руководитель — Роман Троценко.

Состав корпорации 

В Корпорацию AEON входит более тридцати предприятий. Среди них:
 ООО «Новапорт» — управление аэропортными активами.
 AEON Development — управляет около 1 млн м² в Москве, включая комплекс «Башня Федерация».
 СДС «Азот» — одно из крупнейших предприятий химической отрасли России.
 GeoProMining — международная диверсифицированная горнодобывающая компания.
 Концерн «Связьстрой» — осуществляет строительство оптико-волоконных линий связи.
 Российско-голландский концерн Timmerman Yachts — производит яхты класса люкс.
 ОАО «Московское речное пароходство».
Среди управляемых корпораций компаний и предприятий:
 Завод «Знамя» — производит авиационные компоненты, подрядчик корпорации Boeing.

История 
Корпорация AEON основана Романом Троценко в 2007 году (по другим данным, — в 1994 году).

Деятельность 
Сама корпорация формулирует свою деятельность следующим образом: «Мы приобретаем доли или акции в проблемных компаниях, чтобы развивать их: освоить новые технологии или продукты и, в конечном счёте, сделать их прибыльными».

Предприятия корпорация АЕОН занимается около 70 видами деятельности. Основными направлениями являются: транспорт, строительство и управление недвижимостью, управление аэропортами и речным пароходством, производство продукции для авиационной и космической отраслей.

Деятельность ведётся на территории России, Германии, Голландии, Украины и Казахстана.

В 2019 году заявлено о начале проектирования крупного морского порта на берегу Баренцева моря, в районе поселка Индига. Компания планирует что порт обойдется в 100 млрд руб.

Достижения 
С 2009 года корпорация входит в 200 крупнейших непубличных компаний по версии Forbes, в 2020 году расположившись на 98 месте в рейтинге.

Примечания 

Холдинги России